Мамалиґа — румунська та молдавська національна страва
 Мамалига — село Чернівецького району Чернівецької області
 Мамалига — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці
 Мамалига — пункт пропуску на Державному кордоні України з Молдовою
 Мамалига Володимир

Персоналії 
 Мамалига ― персонаж української народної казки (найширеніший варіант — Козак Мамарига)
 Мамалига Володимир Володимирович — психолог, журналіст, громадський діяч